Апалачи:

 Апалачи — индейский народ проживающий на юго-востоке Соединённых Штатов Америки.

Топоним 
 Апалачи — (Apalachee River) — река в штате Джорджия, США.
 Апалачи — (Apalachee Province) — историческая область во Флориде, США.

См. также 
 Аппалачи
 Аппалачикола